Движение ополчения в США () — американское общественно-политическое движение милитаризированных радикальных группировок. Поддерживает идею формирования добровольных вооружённых отрядов. Идеология основана на антиправительственных взглядах, противодействии ограничению свободы ношения оружия, установленной второй поправкой к Конституции США. Некоторые группы придерживаются конспирологической теории «Нового мирового порядка», политические взгляды обычно являются крайне правыми. Организатор теракта в Оклахома-Сити (1995) Тимоти Маквей находился под влиянием идей «ополченцев».

Самоназвания — «ополчение» (), «неорганизованное ополчение», «конституционное ополчение», «гражданское ополчение», «свободное ополчение», в некоторых случаях также может использоваться историческое наименование «сыны свободы».

История 
В конце 1960-х годов была создана организация «», члены которой полагали, что они — избранные Господом истинные сыны Израилевы. Они были антисемитами и считали, что американцев хотят поработить, используя Федеральную резервную систему и Налоговое управление США. В феврале 1983 года бывший член этой организации Гордон Каль убил двух полицейских и был убит при попытке задержания.

Однако интенсивное развитие движения началось в 1990-х годах, чему способствовали инцидент в Руби Ридж (1992) и осада «Маунт Кармел» (1993). Общая численность членов движения оценивается в пределах 20—60 тысяч человек.

Юридической основой для движения является Вторая поправка к Конституции США, которая, помимо свободы ношения оружия, устанавливает, что «хорошо регулируемое ополчение необходимо для обеспечения безопасности свободного государства» (). Трактование этой поправки вызывает споры: что следует понимать под словом «ополчение» и что может означать «хорошо регулируемое».

Для крайне правых ополченцев характерно представление о федеральном правительстве США как о тирании, ограничивающей конституционные свободы граждан. Проявлениями этой тирании ополченцы считают налоги, государственное регулирование и любые попытки ограничить право на ношение оружия. Роль государства в обществе, по мнению представителей этого движения, должна быть сведена к минимуму. Подобные взгляды во многом перекликаются с политической платформой правоконсервативного Общества Джона Бёрча. Вместе с тем, некоторые ополченцы вообще не вооружены.

Многие ополченцы придерживаются теории «Нового мирового порядка» и верят в существование тайного мирового правительства, совместно с которым, как они считают, действует федеральное правительство США. Орудием этого мирового правительства ополченцы часто считают ООН (вплоть до представления о возможной оккупации США войсками ООН).

Вплоть до 2000 года в движении было распространено мнение об этом годе как о времени полного краха США; как считалось, ограничение права на ношение оружия предпринималось мировым правительством для разоружения населения, после чего должно было произойти вторжение войск ООН и помещение несогласных в секретные концентрационные лагеря.

Среди правозащитных организаций, таких, как Антидиффамационная лига, часто встречается представление о движении ополченцев как расистах, проповедующих идеи превосходства белых людей. Однако вместе с тем ополченцы расколоты на множество независимых групп, идеология которых различается, а некоторые ополчения созданы, в первую очередь, для противостояния конкретных общин внешним угрозам. В то же время наибольшее влияние на становление движения оказали идеи превосходства «арийской расы» и «христианской идентичности»: расизм, неонацизм, представление о властях США как о ZOG («Сионистское оккупационное правительство»), крайняя религиозность, креационизм. Политическая платформа каждого конкретного ополчения обычно зависит от доминирующих в конкретной местности взглядов и может заметно меняться от региона к региону.

В частности, движение ополченцев штата Монтана рассматривает Североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА) как заговор правительства «Нового мирового порядка», составленный с целью разорить и поработить Соединённые Штаты (хотя они и являются лидером НАФТА). Военизированная группировка «Posse Comitatus» отвергает любые формы государственной организации выше графства (округа), отвергает любую власть выше власти шерифа, отвергает любое взаимодействие с правительством, такое, как уплата налогов или получение водительских прав. Данная группировка находится в числе сторонников «движения суверенного гражданства», распространяющего идею, что американские граждане должны быть субъектами только общего английского права, а не законодательства уровня муниципального образования, штата или же федерального законодательства. Подобные взгляды могут служить идеологическим оправданием для отказа от уплаты налогов или же, в ряде случаев, отказа признавать Четырнадцатую поправку, давшую права гражданства освобождённым чёрным рабам.

Военизированная группировка «», члены которой предпочитают называть себя «воинами Христа», верит в скорое пришествие Антихриста, которого, по их представлению, поддержат власти, объединённые в тайное «Братство». Как говорилось одно время на веб-сайте движения, Антихристом является Хавьер Солана. Также данное движение практикует сурвивализм, распространено крайне враждебное отношение к ООН, которая якобы планирует заговор с целью уничтожения Конституции США.

Культовым статусом среди американских ультраправых пользуется роман Уильяма Пирса (написан под псевдонимом Эндрю Макдоналд) «Дневники Тёрнера», в котором описывается, как из-за решения правительства США запретить гражданам владеть оружием начинается гражданская война.

На пике популярности в конце 2010-х годов движение ополчения насчитывало в своих рядах до 100 тысяч человек. На 2021 год в США существовало около 80-100 различных организаций, связанных с движением ополчения. Самые крупные из них — «», «», «Light Foot Militia» и «Peopleʼs Rights».

Группировки ополченцев 
По данным организации Southern Poverty Law Center, в 2011 году на пике развития движения ополчения насчитывалось 334 группировки. В 2014 году таких группировок было 202, в 2015 году — 276. Ниже приведены группировки ополченцев на 2010 год.

См. также 
 Движение суверенных граждан
 Бугалу Бойз

Примечания

Литература

Ссылки 
 The Militia Movement — Extremism in America

История США
Политика США
Военизированные организации
Ультраправые